Laretei ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Laretei (1892–1973), estnischer Politiker und Diplomat
 Käbi Laretei (1922–2014), estnische Pianistin